Máša může být:

 ženské křestní jméno

příjmení osob
 Antonín Máša (1935–2001) – český scenárista, režisér, dramatik a filmový manažer
 František Máša (1873–1910) – český politik, poslanec zemského sněmu
 Michael Máša – český kontrabasista
 Miloslav Máša (1928–1986) – český duchovní, překladatel a učitel
 Miloš Máša (* 1940) – český politik, poslanec PSP za ČSSD, radní hl. m. Prahy

v kultuře
 Máša a Běta – kniha od Egona Bondyho
 Ruská Máša – píseň od Michala Davida
 Máša – postava z divadelní hry Racek od A. P. Čechova
 Máša – postava v animovaném seriálu Máša a medvěd